zapłonnik – element elektroniczny mający za zadanie wytworzyć wysokie napięcie poprzez skokowe przerywanie obwodu dławika.
 zapłonnik – urządzenie mające spowodować zapłon ładunku miotającego lub napędowego